Die Snookerweltmeisterschaft 1981 fand vom 6. April bis zum 20. April 1981 im Crucible Theatre in Sheffield statt.

Steve Davis gewann gegen Doug Mountjoy seinen ersten Weltmeisterschaftstitel, nachdem er im Viertel- und Halbfinale die Weltmeister von 1979 und 1980 besiegen konnte. Mountjoy erzielte im Halbfinale mit 145 nicht nur das höchste Break des Turniers, sondern auch das bis dahin höchste bei einer Weltmeisterschaft überhaupt, wofür es einen Bonus von 5.000 Pfund gab.

Preisgeld

Finalrunde

Century-Breaks 

Es wurden 13 Century Breaks von acht verschiedenen Spielern erzielt, was die Einstellung des Rekordes an insgesamt gespielten Centuries bei einer WM aus dem Jahre 1979 bedeutete:

Quellen 
 Chris Downer: Crucible Almanac (2011 edition)., Bournemouth 2011.
 
 

1981
Snookerveranstaltung 1981
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre